Republika Federalna Niemiec – państwo w środkowej Europie
 Republika Federalna Niemiec (od 1949 do 1990) – początkowo też Niemiecka Republika Federalna (NRF), potocznie Niemcy Zachodnie (nazwa używana dla odróżnienia od Niemiec Wschodnich)